Ibateguara kan syfta på:

Brasilien 

 Ibateguara (kommun), Alagoas, 
 Ibateguara (ort), Alagoas,